Флаг Зна́менского района — упрощённое название флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Знаменского района — флаг муниципального образования Знаменский район Орловской области
 Флаг Знаменского района — флаг муниципального образования Знаменский муниципальный район Тамбовской области